Selandia steht für

 Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse, dänische Hochschule
 Selandia (Schiff), erstes Seeschiff mit Dieselmotor
 Selandia-Klasse, Containerschiffsklasse

Siehe auch:
 Zeelandia
 Zealandia